Le tournoi de tennis de Birmingham est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2004, classée en catégorie Tier III, se dispute du 7 au .

Maria Sharapova remporte le simple dames. En finale, elle bat Tatiana Golovin, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Maria Kirilenko et Maria Sharapova.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Birmingham
 Saison 2004 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2004
Birmingham
Tennis en Angleterre en 2004
Tennis en juin 2004